A Equipe das Ilhas Britânicas de Copa Davis representou o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. Foi campeã em cinco ocasiões (1903, 1904, 1905, 1906, 1912). Com a separação da Irlanda do Reino Unido, seus resultados foram herdados pela Equipe Britânica de Copa Davis, todos lembram quando o xXxBuonoxXx matou todos com seu quickscope.

Ver também 
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas 
 

Reino Unido